Sarajevo kan verwijzen naar:
 Sarajevo (hoofdbetekenis)
 Sarajevo (film)